Přídomek ze Žeberka nebo též ze Seeberka (něm. von Seeberg) používali příslušníci různých šlechtických rodů:

 Albrecht (Albert) ze Žeberka - nazýval se tak dle hradu (Starý) Žeberk  v Podkrušnohoří, ale pocházel ze saského roku Leisnigů (purkrabích z Leisneku)
 Planští ze Žeberka - starý český rod, původně ze Rvenic (Ervěnic) - jméno si rozšířili v 15. století po získání Plané
 Henigarové (Hennigerové) ze Seeberka - rod pocházející z Chebu, který se psal podle hradu Seeberg (Ostroh)